Barnwell heißen die 

Orte in England:
 Barnwell (Cambridgeshire)
 Barnwell (Northamptonshire)

in Kanada:
 Barnwell (Alberta)

in den Vereinigten Staaten:
 Barnwell (Alabama), im Baldwin County
 Barnwell (Kalifornien), im San Bernardino County
 Barnwell (South Carolina), im Barnwell County
 Barnwell County, Verwaltungseinheit in South Carolina

Personen:
 Angela Barnwell (1936–1965), britische Schwimmerin
 Ella Barnwell (* 2001), britische Radsportlerin
 John Barnwell (1671–1724), US-amerikanischer Kolonist, Politiker und Kommandeur
 Marcia Sherlon Barnwell, vincentische Politikerin
 Robert Barnwell (Robert Gibbes Barnwell; 1761–1814), amerikanischer Offizier und Politiker
 Robert Woodward Barnwell (1801–1882), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Barnwell Gas Field, Gasvorkommen im Baldwin County, Alabama
 Barnwell State Park, Park im Barnwell County, South Carolina

im NRHP gelistete Objekte:
 Barnwell House, in Charleston, South Carolina, ID-Nr. 80003657
 Barnwell-Gough House, in Beaufort, South Carolina, ID-Nr. 72001191

Siehe auch:
 Barnwell Island